Мунго () — высохшее озеро в юго-западной части Нового Южного Уэльса, Австралия.

Описание 

Ближайший крупный населённый пункт, в котором есть аэропорт — Милдьюра, расположен в 100 километрах к юго-западу от озера. Озеро Мунго, площадью 135 км², является центром  и одним из 19 пересохших озёр района Уилландра<ref>Озерный район Уилландра  на сайте flytourist.ru</ref>. В районе озера обнаружены самые древние кремированные человеческие останки на Земле, также озеро примечательно своими . Восточный берег озера состоит из песчаных дюн («Китайская стена»), длина их цепочки 25—30 километров. Средняя высота дна высохшего озера над уровнем моря — 65 метров, средняя глубина была 10—15 метров, дюны вздымаются до 100 метров над уровнем моря.

 Геология, история 
Возраст наносов дна бывшего озера оцениваются более чем в 100 000 лет. Несколько десятков тысячелетий назад озеро было заполнено чистой водой, что давало жизнь первобытным людям и крупным животным региона. Во время последнего ледникового периода озеро стало из пресного минеральным, от этого почва вокруг приобрела повышенную щёлочность. Несколько тысяч лет назад озеро полностью пересохло, но на дюнах выжила растительность, корневая система которой и помогла сохранить холмы до наших дней.

В 1880-х годах в районе бывшего озера появились первые европейские поселенцы. Они привезли с собой, как известно, несвойственных местной природе животных: кроликов, коз, овец, которые почти полностью уничтожили растительность «Китайской стены».

С 1981 года озеро Мунго стало центром .

 Примечания 

 Ссылки 
  на сайте lakemungo.info
  на сайте rde.nsw.edu.au
 [archaeology.about.com/od/lterms/g/lake_mungo.htm Озеро Мунго] на сайте archaeology.about.com

Бывшие озёра
Озёра Нового Южного Уэльса
Озёра Южной Австралии
Археология в Австралии
Места палеонтологических находок в Австралии